Jméno a příjmení Jiří Kříž má více nositelů:

 Jiří Kříž (* 1957) — fotbalista
 Jiří Kříž (fotbalista, 1940) — český fotbalista
 Jiří Kříž (paleontolog) (* 1943) – český paleontolog a geolog